PPF steht als Abkürzung für:
 Partner in Pet Food, ungarischer Tiernahrungshersteller
 PPF Group, eine tschechische Finanzgruppe, gegründet von Petr Kellner
 Public Policy Forum, eine unabhängige kanadische Non-Profit-Denkfabrik
 Paired-Pulse Facilitation, ein neurophysiologischer Mechanismus
 Parti populaire français, eine faschistische Partei (bis 1945) in Frankreich
 Playstation Patch File, ein Dateiformat
 Print Production Format, ein Datenformat
 Production possibilities frontier, siehe Transformationskurve
 Produktionsprozess- und Produktfreigabe, das Freigabeverfahren nach VDA, siehe Bemusterung (Technik) #Erstbemusterung nach IATF16949, PPAP und PPF
 PAR Photonen Fluss oder Photosynthetic Photon Flux, eine Maßeinheit für Photosynthetisch aktive Strahlung

Abkürzung